Borgarhólar är en kulle i republiken Island. Den ligger i regionen Suðurland, i den sydvästra delen av landet,  km öster om huvudstaden Reykjavík. Toppen på Borgarhólar är  meter över havet.

Trakten runt Borgarhólar är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Selfoss,  km sydväst om Borgarhólar. Trakten runt Borgarhólar består i huvudsak av gräsmarker.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Suðurland